Wan kan syfta på följande platser:

Kina 
5 Wanxian (ort i Kina), Chongqing, 
6 Wanning (prefekturhuvudort i Kina), Hainan, 

Robotskapade Kinaförgreningar